Европа-1:

 Европа-1 — музыкальная радиостанция
 Европа-1 — ранняя версия европейской ракеты-носителя «Европа»